SKA est un sigle, qui signifie :
 Club sportif de l'Armée rouge (en , SKA), le plus grand organisme de sport en URSS ;
 Square Kilometre Array, un projet de réseau de radiotélescopes destiné à fonctionner en mode interférométrique ;
 Shared Key Authentication, un processus d'authentification sur un réseau sans fil (Wifi) ;
 Centre ferroviaire d'Acharnes (Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών) dans la banlieue nord d'Athènes ;
 Schweizerische Kreditanstalt (SKA comme Schweizerische Kreditanstalt), futur Crédit suisse.

Ska peut aussi référer à :
 Ska, un style de musique ;
 Skå, une localité suédoise.